The Best of Bette — второй сборник лучших песен американской певицы Бетт Мидлер, выпущенный в 1981 году на лейбле  в Австралии и Новой Зеландии.

Об альбоме 
Примечательно, что сборник был выпущен не официальным лейблом Мидлер Atlantic Records, который имел права на весь каталог песен певицы, а на «второсортном» K-tel, который занимался компилированием самых популярных песен на своих альбомах. Предыдущий сборник с аналогичным названием был выпущен только в Европе и Австралии в 1978 году в преддверии её первого мирового турне.

Список песен включал в себя уже ставшие к тому времени популярными песни Бетт Мидлер «Friends», «Boogie Woogie Bugle Boy», «Delta Dawn» и «Do You Want to Dance», также два хит-сингла из альбома Broken Blossom «Married Men» и «My Knight In Black Leather», главную тему из фильма «Роза», концертные записи «When A Man Loves A Woman», «Midnight In Memphis» и «Love With A Feeling» (стоит отметить, что последние две никогда не выпускались в качестве синглов), сингл «My Mother’s Eyes» из альбома Divine Madness, а также песню «Fire Down Below», которая прозвучала в фильме «Роза», но впервые была издана только на Divine Madness.

Фотографии, использованные для оформления The Best of Bette были взяты из фильма «Роза».

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Сборники Бетт Мидлер